Сундберг — фамилия. Известные носители:

 Сундберг, Бертиль (1907—1979) — шведский шахматист.
 Сундберг, Ноа Сонко (род. 1996) —  шведский футболист гамбийского происхождения.